Shire (gebiedsnaam)
Shire (paard), een paardenras
Shire (rivier), een rivier in zuidelijk Afrika
Inda Selassie, een plaats in Ethiopië, die ook als Shire bekend is
Gouw (Midden-aarde) (Engels: Shire), een gebied uit het fictieve Midden-aarde van J.R.R. Tolkien
Shire (bedrijf), een pharmaceutisch bedrijf

Personen
David Shire, een Amerikaanse componist
Talia Shire, een Amerikaanse actrice